Szárszói találkozó – 1943-ban az úgynevezett 'népi írók' szervezésében Balatonszárszón rendezett találkozó
 Szárszói találkozó – Farkasházy Tivadar szervezésében 1993-tól évente Balatonszárszón megrendezett találkozó